Флаг Каширского района (Воронежская область)
 Флаг Каширского района (Московская область)